La sériciculture dans les Pyrénées-Orientales est l'ensemble des activités visant à élever des vers à soie dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Cadre géographique

Histoire

Économie

Annexes

Bibliographie

Notes et références

Articles connexes
 Magnanerie
 Sériciculture
 Histoire de la soie
 Élevage dans les Pyrénées-Orientales
 Industrie textile dans les Pyrénées-Orientales

Élevage dans les Pyrénées-Orientales
Pyrénées-Orientales
Économie de l'insecte
Élevage d'insectes